Fuhrbach ist der Name folgender Ortschaft:
 Fuhrbach, Stadtteil von Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Fuhrbach, eine Wüstung bei Weißenborn-Lüderode, Thüringen

Fuhrbach ist der Name folgender Fließgewässer in Deutschland:
 Fuhrbach (Bere), Zufluss der Bere, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Fuhrbach (Fichtelnaab), linker Zufluss der Fichtelnaab nahe Brand, Landkreis Tirschenreuth, Bayern mit Ursprung im Landkreis Bayreuth
 Fuhrbach, Zufluss der Geroder Eller, Landkreis Eichsfeld, Thüringen

Fuhrbach ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Fuhrbach (* 1970), deutscher Ausdauersportler
 Dankmar Fuhrbach (* 1941), deutscher Kunstschmied und Maler